Disco de oro puede referirse a:

 Una certificación de ventas discográficas con distintos baremos según el país;
 El disco de oro, álbum recopilatorio con ritmos latinoamericanos publicado en 1957;
El disco de oro, álbum recopilatorio de 1984 del músico argentino Raúl Porchetto
El disco de oro de las Voyager, disco lanzado dentro de dichas sondas espaciales en 1977.
 Disco de oro, concurso televisivo mexicano emitido en 2007.